Biografies: Titot, pseudònim de Francesc Ribera i Toneu (Berga, 1967), músic berguedà
 Zoologia: Titot o gall dindi (Meleagris gallopavo), espècie d'ocell originària d'Amèrica